Diese Liste der Städte in Nepal listet die selbständigen Gemeinden (: nagarpalika; : municipality) von Nepal und bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl.

Bei der kommunalen Selbstverwaltung gibt es in Nepal je nach Größe und Leistungskraft der Kommune drei unterschiedlich ausgeprägte Stufen:

 Die meisten Gemeinden Nepals haben das Stadtrecht 3. Ordnung ();
 Pokhara, Lalitpur, Biratnagar, Bharatpur, Birganj, Butwal, Janakpur, Dharan und Dhangadhi haben das Stadtrecht 2. Ordnung ();
 Kathmandu hat das Stadtrecht 1. Ordnung ().

Im Mai 2014 wurde die Anzahl der municipalities von 58 auf 130 erhöht; Ende 2014 kamen weitere 61 hinzu und im September 2015 nochmals 26. Im Zuge der Neustrukturierung der lokalen Ebene und der Schaffung der Gaunpalikas (Landgemeinden) durch Zusammenlegung und Abschaffung der Village Development Committees am 10. März 2017 erhöhte sich die Zahl der municipalities auf insgesamt 293.

Die Tabelle enthält die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 22. Juni 1991, 28. Mai 2001 und vom 22. Juni 2011.Angeführt ist auch der Distrikt, in dem die Stadt liegt.

Karte

Liste 

Quelle: Government of Nepal, Ministry of Finance

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung Nepals
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Central Bureau of Statistics
 Ministry of Finance – Einwohnerzahlen der Gemeinden Nepals (PDF; 556 kB)
 City Population – Einwohnerzahlen der Gemeinden Nepals
 http://www.digitalhimalaya.com/collections/nepalcensus/form.php?selection=1
 http://www.muannepal.org.np

Einzelnachweise 

 
Nepal